Erath steht für:

 Erath (Louisiana), Ort im Vermilion Parish
 Erath County, Verwaltungseinheit in Texas

Erath ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Ulrich von Erath (1709–1773), deutscher Archivar, Historiker, Publizist, Diplomat und Jurist
 Augustinus Erath (1648–1719), Propst von St. Andrä, Emblematiker, Comes Palatinus
 Christian Heinrich von Erath (1745–1803), Gouverneur von Java
 George Bernard Erath (1813–1891), US-amerikanischer Landvermesser, Offizier und Politiker
 Hermann Erath (* 1945), deutscher Diplomat
 Johannes Erath (* 1975), deutscher Opernregisseur
 Karin Suter-Erath (* 1970), Schweizer Rollstuhltennisspielerin

 Peter Erath (* 1952), deutscher Sozialwissenschaftler
 Tanja Erath (* 1989), deutsche Radsportlerin 
 Vinzenz Erath (1906–1976), deutscher Erzähler
 Wilhelm Erath (1820–1908), württembergischer Kaufmann und Politiker

Siehe auch:
 Ehrat
 Erat
 Errath